Ахтерберг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ахтерберг, Геррит (1905—1962) — нидерландский поэт.
 Ахтерберг, Шанталь (род. 1985) — голландская спортсменка, гребец, призёр чемпионата Европы, чемпионата Мира, Олимпийских игр по академической гребле.